Kénitra (; Tamazight: ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ) ist eine Provinz in Marokko. Sie liegt im Westen in der Gharb-Ebene nördlich von Rabat und gehört seit der Verwaltungsreform von 2015 zur Region Rabat-Salé-Kénitra. Die Provinz hatte – trotz der Verkleinerung um das Gebiet der neugeschaffenen Provinz Sidi Slimane im Jahr 2009 – gut 1,1 Mio. Einwohner.

Größte Orte

Geschichte 
Vor der Verwaltungsreform von 2015 gehörte die Provinz Kénitra zur Region Gharb-Chrarda-Béni Hsen.

Marokkanische Provinz oder Präfektur
Rabat-Salé-Kénitra